Cafe steht gelegentlich – orthografisch inkorrekt – für:
 Café, Gastronomiebetrieb, in dem Kaffee angeboten wird

CAFE steht für:
 Clean Air for Europe, eine europäische Strategie zur Luftreinhaltung
 Corporate Average Fuel Economy, das nach Verkaufsanteilen gewichtete Verbrauchsverhalten der Fahrzeuge eines Herstellers
 Comparative Aircraft Flight Efficiency Foundation, eine US-amerikanische nicht gewinnorientierte Gesellschaft zur Förderung der Ökonomie von Privatflugzeugen

Cafe ist der Familienname folgender Personen:
 Tim Cafe (* 1987), neuseeländischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Café (Begriffsklärung)
 Kaffee
 Kaffe
 Torre del Café

CAFE